Krische ist der Familienname folgender Personen:

 August Bernhard Krische (1809–1848), deutscher Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker
 Paul Krische (1878–1956), deutscher Agrikulturchemiker und Agrargeograph
 Michael Krische (* 1947), deutscher Journalist, Redakteur und Sachbuchautor
 Siegfried Krische (* 1963), österreichischer Polizeioberstleutnant und darstellender Künstler
 Wilhelm Krische, deutscher Erfinder und Unternehmer

Krische steht für
 Geschäftsbücherfabrik Edler & Krische, 1856 in Hannover gegründete Druckerei und Hersteller von Büro- und Geschäftspapieren